Финальный турнир XXVI чемпионата мира по гандболу среди мужских команд прошёл в шести городах Дании и Германии с 10 по 27 января 2019 года. Ранее Германия принимала чемпионаты мира 1938, 1958, 1961, 1974, 1982 и 2007 годов, а Дания принимала один чемпионат мира в 1978 году. Впервые в истории мужской чемпионат мира по гандболу принимали сразу две страны (женские чемпионаты проходили в двух странах ещё в 1990-е годы).

Общая информация 

В финал, который был сыгран в датском Хернинге в «Йюске-банк-боксене» 27 января, вышли две сборные, которые ранее никогда не становились чемпионами мира — Дания и Норвегия. Датчане до этого трижды играли в финалах чемпионатов мира (1967, 2011 и 2013), а норвежцы были финалистами чемпионата мира 2017 года. 

Фаворитами финала считались датчане, которые играли на своей площадке, а в полуфинале убедительно разгромили французов 38:30. Ранее на первом групповом этапе 17 января там же в Хернинге датчане обыграли норвежцев со счётом 30:26. В финале борьбы фактически не получилось, уже по итогам первого тайма датчане вели 18:11 и во второй половине уверенно довели матч до победы 31:22. Датчане одержали на турнире 10 побед в 10 матчах с разницей не менее чем в три мяча. Таким образом, датчане к титулам олимпийских чемпионов 2016 года и чемпионов Европы 2008 и 2012 годов добавили и свой первый титул чемпионов мира. Сборная Дании стала второй командой после Японии, которая обеспечила себе право участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Бронзовые награды турнира завоевала команда Франции, которая в матче за третье место проигрывала Германии после первого тайма 9:13, но сумела победить в основное время со счётом 26:25. Для сборной Франции эта медаль стала 11-й за последние 14 чемпионатов мира с 1993 года (6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые).

Самым ценным игроком турнира был признан его лучший бомбардир (72 гола), лидер сборной Дании Миккель Хансен. В символическую сборную по позициям вошли три норвежца, два датчанина, один немец и один испанец.

Всего на турнире было сыграно 96 матчей, которые посетили в сумме более 900 тысяч зрителей (более 9400 человек в среднем на одной игре).

Впервые в истории в турнире принимала участие объединённая сборная Кореи. 10 октября 2018 года Международная федерация гандбола приняла решение, что вместо сборной Республики Корея на турнире выступит единая сборная двух стран — Республики Корея и КНДР. Этой сборной было разрешено заявлять на матчи не 16, а 20 игроков. Основой сборной являлись гандболисты Республики Корея, из КНДР было заявлено 4 игрока.

Города и стадионы 
Игры турнира прошли в шести городах Германии и Дании.

Квалификация

Участники 
{| class="wikitable sortable"
! Страна !! Квалификационный турнир !! Датаквалификации !! Предыдущие выступления1, 2
|-
| ||  00Принимающая страна || 28 октября 2013 || 23 (1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
|-
|  || 00Принимающая страна || 28 октября 2013 || 22 (1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1978, 1982, 1986, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
|-
|  || Чемпион мира 2017|| 29 января 2017 || 21 (1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1978, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
|-
|  || Чемпион Европы 2018 || 28 января 2018 || 19 (1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
|-
|  || Чемпион Африки || 27 января 2018 || 3 (2005, 2007, 2017)
|-
|  || 2-е место на чемпионате Африки || 27 января 2018 || 14 (1964, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
|-
|  || 3-е место на чемпионате Африки || 27 января 2018 || 13 (1967, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
|-
| || Чемпион Азии || 28 января 2018 || 2 (2011, 2017)
|-
|  || Вице-чемпион Азии || 28 января 2018 || 6 (2003, 2005, 2007, 2013, 2015, 2017)
|-
| || Полуфиналист чемпионата Азии || 28 января 2018 || 8 (1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2015, 2017)
|-
|  Корея || Полуфиналист чемпионата Азии || 10 октября 2018 || дебют|-
| || Wildcard|| 9 мая 2018 || 13 (1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 1995, 1997, 2005, 2011, 2017)
|-
|  || Европейская квалификация || 12 июня 2018 || 12 (1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2015, 2017)
|-
|  ||  Европейская квалификация || 12 июня 2018 || 14 (1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1993, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2017)
|-
|  || Европейская квалификация || 13 июня 2018 || 5 (1999, 2009, 2013, 2015, 2017)
|-
|  || Европейская квалификация || 13 июня 2018 || 19 (1958, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017)
|-
|  || Европейская квалификация || 13 июня 2018 || 23 (1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2015, 2017)
|-
|  || Европейская квалификация || 13 июня 2018 || 5 (1938, 1958, 1993, 2011, 2015)
|-
|  || Европейская квалификация || 13 июня 2018 || 19 (1958, 1961, 1964, 1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017)
|-
|  || Европейская квалификация || 14 июня 2018 || 12 (1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
|-
| || Европейская квалификация || 14 июня 2018 || 8 (1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2013)
|-
| || Чемпион Америки || 23 июня 2018 || 13 (1958, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
|-
| || Вице-чемпион Америки || 23 июня 2018 || 11 (1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
|-
| || 3-е место на чемпионате Америки || 24 июня 2018 || 4 (2011, 2013, 2015, 2017)
|}
 1 Жирным выделены чемпионы
 ² Курсивом выделены хозяева турниров 

 Жеребьевка 
Жеребьевка прошла 25 июня 2018 года в 14:00 по местному времени в Копенгагене, Дания.

 Корзины для посева 

Судьи
Пары судей были отобраны 25 октября 2018 года.

 Предварительный раунд 

 Решающий критерий 
Если две или более команд заканчивают групповой этап с одинаковым количеством очков, то их места определяется по следующим критериям:
 количество очков, набранных в матчах между этими командами
 разница мячей в матчах между этими командами
 количество голов, забитых в матчах между этими командами (если более двух команд при завершить одинаковое количество очков)
 разница мячей во всех матчах группы
 количество голов, забитых во всех матчах группового этапа
 жеребьевкаВремя начала всех матчей указано по местному времени (UTC+1).''

Группа A 
Матчи группы прошли на «Мерседес-Бенц Арене» в Берлине.

Группа B 
Матчи группы прошли в Олимпийском зале в Мюнхене.

Группа C 
Матчи группы прошли в «Йюске-банк-боксене» в Хернинге. Матч открытия турнира в Дании (Чили — Дания) прошёл на «Роял Арене» в Копенгагене.

Группа D 
Матчи группы прошли на «Роял Арене» в Копенгагене.

Утешительный турнир

Матчи за 21-24 место

Полуфиналы за 21-24 места

Матч за 23-е место

Матч за 21-е место

Матчи за 17-21 место

Полуфиналы за 17-20 места

Матч за 19-е место

Матч за 17-е место

Матчи за 13-16 место

Полуфиналы за 13-16 места

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Основной групповой раунд

Группа I

Группа II

Финальный раунд

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Составы призёров

Статистика

Лучшие бомбардиры 

Источник: ИГФ

Лучшие вратари 

Источник: ИГФ

Символическая сборная

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Competition.ihf.info
 Чемпионат на официальном сайте ИГФ

Январь 2019 года
Спорт в Дании в 2019 году
Спорт в Германии в 2019 году
Гандбол
Гандбол